Роберт Пол може бити:

 Роберт Пол (атлетичар), (1910—1998), француски атлетски олимпијац.
 Роберт Пол (уметнички клизач), (1937), канадски уметнички клизач, олимпијски победник и светски првак.
 Роберт В. Пол (1869–1943), британски филмски пионир, продуцент, редитељ, директор фотографије и глумац